«Беринговский» — аэропорт местного значения в поселке Беринговский Чукотского АО. 
Эксплуатантом аэродрома является ФКП «Аэропорты Чукотки». Единственная авиакомпания - «ЧукотАВИА». Рейсы выполняются 2-3 раза в неделю на самолетах DHC-6-400 и вертолетах Ми-8Т

Принимаемые типы ВС 
Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, DHC-6-400, вертолёты всех типов.

Показатели деятельности

Примечания 

Анадырский район